Cramer is een achternaam. In Nederland komt deze naam al in de 17e eeuw voor. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van het beroep kramer (koopman).

Hieronder een lijst met personen die deze naam droegen en dragen:
Anna Merkje Cramer (1873-1968) , Nederlands componist, zie ook Lijst van componisten (chronologisch)
Anthonij Cramer, opperhoofd van Nederlands Birma
Ben Cramer (1947), Nederlands zanger
Bettina Cramer (1969), Duits televisiepresentatrice
Bill Cramer (1891-1966), Amerikaans basketballer
Bob Cramer, karakter uit de stripverhalen over Michel Vaillant
Carl Eduard Cramer (1831-1901), botanicus
Carl Friedrich Cramer (1752-1807), Duits theoloog, boekhandelaar en muziekauteur, zie Ignaz Holzbauer
Charles Guillaume Cramer (1879-1976), lid Tweede Kamer voor de SDAP
Christopher J. Cramer, Amerikaans chemicus, auteur van Essentials of Computational Chemistry
Dettmar Cramer (1925-2015), trainer van Bayern München 1975-1978, zie onder andere Europacup I 1974/75
Edith Cramer (1956), Nederlands onderzoekster, publiceert over ontwenning van harddrugs
Ellen Craamer, Nederlandse zangeres, voornamelijk bekend van Middellandse zee
Ernst Cramer (1960), Nederlands politicus
Floyd Cramer (1933-1998), Amerikaans pianist
Frank Cramer (1861-1948), Amerikaans zoöloog
Gabriel Cramer (1704-1752), Zwitsers wiskundige, zie ook Regel van Cramer
Hendrik Anthony Cramer, commandant van het KNIL
Heinz von Cramer ook wel Heinz Cramer, librettist, onder andere van de opera Der Prozess, zie ook Hans Werner Henze
Hendrik Willem Cramer (1809-1874), kunstschilder, de broer van de schoonzoon van Johannes Immerzeel
Jaap Cramer (1899-1998), Commissaris van de Koningin in Drenthe
Jacqueline Cramer (1951), Nederlands minister 2007-2010
James J. "Jim" Cramer (1954), Amerikaans tv-persoonlijkheid
Joan Wilhelm Putman Cramer, burgemeester van Wierden 1841-1879
Johann Baptist Cramer (1771-1858), Duits-Engelse pianomaker, componist van voornamelijk pianomuziek
Johann Wilhelm Cramer (1746-1799), violist
Johannes Wilhelmus Cramer (1817-1884), Nederlands auteur
Jürgen Cramer (1957), toetsenist bij Grobschnitt
Kathryn Cramer, redacteur van The New York Review of Science Fiction
 Marguerite Frick-Cramer (1887-1963), Zwitserse historica en lid van het Internationaal Comité van het Rode Kruis
Mars Cramer (1928-2014), hoogleraar Econometrie, UvA,  directeur van SEO Economisch Onderzoek
Mattheüs Willem Samuel Cramer (1929-2007), onder andere algemeen secretaris van het Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale
Michael Cramer (1949), Duits parlementariër, lid van De Groenen in het Europees Parlement
Nico Cramer (1921-1997), Nederlands parlementair historicus
Nicolaas Johannes Cornelis Cramer, burgemeester van Naarden
Ottmar of Ottomar Cramer, Duits motorfietsenfabrikant, zie Lloyd (Neurenberg) en Ocra
Pieter Cramer (1721–±1779), zoöloog
Rick Cramer (1958), Amerikaans acteur, onder andere in E.R. en The West Wing
Rie Cramer (1887-1977), Nederlands illustrator en schrijfster
Robert E. "Bud" Cramer (1947), Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden
Ronald Cramer, Nederlands wiskundige, winnaar van de Christiaan Huygensprijs
Tjarko Meyer Cramer, kunstschilder, zie afbeelding bij Focko Ukena
Valmar Cramer, Duits geschiedkundige, auteur van Der Ritterorden Vom Hl. Grab von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart over de Orde van het Heilig Graf
Wieteke Cramer (1981), Nederlands schaatsster
Wilhelm Cramer (1743-1799), violist en organisator van concerten, zie Ignaz Pleyel
Willem Daniël Cramer (1788-1856), burgemeester van Amsterdam
Wolfgang Cramer (1901-1974), Duits filosoof
Adrianus Johannes Cramer ( 1887-1946 ) vak timmerman theater Tuschinski

Zie ook 
Kramer (doorverwijspagina)

Duitse achternaam
Nederlandse of Vlaamse achternaam